Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2013./14. su činile Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Centar 

 Izvori: 
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, rezultati

Jug 

 Izvori: 
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, rezultati

Sjever 

 Izvori: 
 posavinasport.com 
 sportsport.ba, ljestvica do 29. kola 
 sportsport.ba, rezultati

Zapad 

 Izvori: 
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, rezultati

Druga liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 

  

2013-14
 3